

Населені пункти та їхні частини
 Заструже — село в гміні Жарув Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Заструже — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Заструже — село в гміні Жґув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Заструже — частина села Оценте в гміні Садовне Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Заструже — частина села Жечиця-Длуґа в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Заструже — частина села Коберниці в гміні Поромбка Бельського повіту Сілезького воєводства
 Заструже — частина села Ольґанув у гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Заструже — колонія в гміні Браньщик Вишковського повіту Мазовецького воєводства

Примітки